Nòdul (geologia), forma geològica agrupada com per exemple els nòduls de manganès
 Nòdul polimetàl·lic de manganès o marí, concreció rocosa del fons del mar formades per capes concèntriques de ferro i hidròxid de manganès al voltant d'un nucli 
 Nòdul (medicina), petita agregació de cèl·lules.
 Nòdul auriculoventricular o d'Aschoff-Tawara, estructura anatòmica especialitzada en la formació i conducció d'impulsos cardíacs 
 Nòdul sinusal, sinoauricular o de Keith i Flack, estructura del sistema de conducció elèctrica del cor 
 Nòdul limfàtic, component del sistema limfàtic que actua com a filtre per a partícules estranyes i contenen leucòcits 
 Nòdul radicular, un punt de creixement de les arrels de les lleguminoses per part de bacteris simbiòtics fixadors de nitrogen